Privaat goed (Belgisch recht)
 Privaat goed (economie)